Chiesa di San Nicola da Tolentino, ora monumento ai Caduti, ad Adria
 Chiesa di San Nicola da Tolentino a Cervo
 Chiesa di San Nicola da Tolentino a Genova
 Chiesa di San Nicola da Tolentino a Ivrea
 Chiesa di San Nicola da Tolentino a Modugno 
 Chiesa di San Nicola da Tolentino a Napoli
 Chiesa di San Nicola da Tolentino a Nembro
 Chiesa di San Nicola da Tolentino a Palermo
 Chiesa di San Nicola da Tolentino a Roma
 Chiesa di San Nicola da Tolentino a San Valentino in Abruzzo Citeriore
 Chiesa di San Nicola da Tolentino a Selvena nel comune di Castell'Azzara
 Chiesa di San Nicola da Tolentino a Venezia

 Oratorio di San Nicola da Tolentino a Vicenza

Pagine correlate 
 Chiesa di San Nicola